Erosionsanfälligkeit bezeichnet

 im Allgemeinen die Anfälligkeit eines Festgesteins oder Lockersediments gegenüber Abtragungsvorgängen, siehe Erosion (Geologie)
 im Speziellen die Anfälligkeit eines Bodens (im Sinne der Bodenkunde) gegenüber Abtragungsvorgängen, siehe Bodenerosion